Berlanga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berlanga (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Berlanga de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Berlanga (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar